Извоаре има више значења:

 Извоаре (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Извоаре (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Извоаре (Думбрава Рошије), насеље у округу Њамц у Румунији
 Извоаре (Бахна), насеље у округу Њамц у Румунији
 Општина Извоаре (Долж), општина у округу Долж у Румунији